USS Tennessee wurden folgende Schiffe der United States Navy zu Ehren des 16. US-Bundesstaates Tennessee benannt:

 USS Tennessee (1863) war eine hölzerne Fregatte mit Schraubenantrieb, gebaut als Madawaska.
 USS Tennessee (ACR-10) (1906) war das Typschiff einer Klasse von sechs Panzerkreuzern. 1916 umbenannt in USS Memphis (CA-10), 1916 bei Santo Domingo gestrandet.
 USS Tennessee (BB-43) war das Typschiff der Tennessee-Klasse.
 USS Tennessee (SSBN-734) ist ein U-Boot der Ohio-Klasse.

Siehe auch: CSS Tennessee.

Tennessee